Johann Berndt ist der Name folgender Personen:

* Johann Christian Berndt (1748–1812), deutscher Kupferstecher
 Johann Christoph Berndt (1707–1798), deutscher Kupferstecher, Mechaniker und Globenbauer 
 Johann Christoph Berndt (der Jüngere) (1755–1798), deutscher Kupferstecher
 Johann Oswald Berndt (1752–1787), deutscher Kupferstecher und Radierer